Миз:
 Миз (Ms, Ms.) — «госпожа…»; нейтральное обращение к женщине в англоязычных государствах и странах.
 Миз, Жорж (1904—1995) — швейцарский гимнаст, четырёхкратный олимпийский чемпион.
 Миз, Ричард (; род. 1935) — американский биатлонист.
 Миз, Эдвин (род. 1931) — американский юрист и политик.
 Миз (род. 1980) — псевдоним американского рестлера Майка Мизанина.